

Monde byzantin 
 Byzance, ancienne cité grecque située à l’entrée du Bosphore sur une partie de l’actuelle Istanbul.
 Guerre civile de Byzance (1341-1347). 
 Influence de Byzance en Occident
 Objets de luxe à Byzance

Personnalités 
 Léon de Byzance, philosophe, orateur, rhéteur et historien grec du  av. J.-C.
 Démétrios de Byzance (historien), historien grec du  av. J.-C.
 Philon de Byzance, scientifique et ingénieur grec de la fin du  
 Épigène de Byzance, astrologue grec chaldéen du  et  
 Aristophane de Byzance, grammairien et critique grec (257–180 av. J.-C.). 
 Démétrios de Byzance (philosophe), philosophe péripatéticien du  av. J.-C.
 Stachys de Byzance, premier évêque de Byzance (de 38 à 54).
 Polycarpe Ier de Byzance, évêque de Byzance (de 69 à sa mort en 89).
 Plutarque de Byzance, évêque de Byzance (de 89 à 105).
 Antiphile de Byzance, poète grec antique du .
 Denys de Byzance, géographe grec du .
 Honestus de Byzance, poète grec antique du . 
 Théodote de Byzance, héresiarque du .
 Acace de Byzance, centurion romain sous Maximien (mort en 303).
 Fauste de Byzance, historien arménien du .
 Étienne de Byzance, écrivain byzantin du .
 Léonce de Byzance, théologien byzantin du .
 Théophane de Byzance, historien de langue grecque de la fin du . 
 Nicétas de Byzance, professeur et théologien byzantin du .
 Lazare de Byzance, peintre moine et martyr de Constantinople (mort en 867).
 Héron de Byzance, ingénieur et géomètre byzantin du .
 Grégoire XI de Byzance, catholicos de l'église apostolique arménienne (mort en 1542)

Bande dessinée 
 Mission à Byzance, seizième histoire de la série Les Timour de Sirius (1960).

Cinéma 
 L'Agonie de Byzance, film muet français de Louis Feuillade (1913). 
 Théodora, impératrice de Byzance, film franco-italien de Riccardo Freda (1954).
 Byzance (film), film français de Maurice Pialat (1964).

Littérature 
 Les Amants de Byzance, roman finlandais de Mika Waltari (1952).
 Voile vers Byzance, anthologie de nouvelles de science-fiction de Robert Silverberg (entre 1981 et 1988).

Botanique 
 Colchique de Byzance, plante du genre Colchicum et de la famille des Liliaceae.

Voir aussi